Rand a Randová může znamenat:

příjmení
 Ayn Randová (1905-1982), rusko-americká spisovatelka a filosofka
 Janice Randová, fiktivní postava ze seriálu Star Trek
 Mary Randová (* 1940), britská atletka, olympijská vítězka a světová rekordmanka ve skoku do dálky

jiný význam
 Batej Rand (Randovy domy), městská čtvrť v centrální části Jeruzaléma v Izraeli
 Jihoafrický rand, měnová jednotka
 RAND Corporation, americká výzkumná instituce

podobná jména
 Randa
 Randy